Преброяването на населението в Украйна през 2001 година се провежда от Държавната статистическа служба през месец декември.

Задавани въпроси в преброяването 

В преброяването са зададени 19 въпроса:
 Вашите семейни отношения с лица, записани първи в семейството (член на семейството, записан първи: мъж, жена; дъщеря, син; майка, баща; сестра, брат; невеста, зет; свекърва, свекър, тъща, тъст; баба, дядо; внучка, внук; друга степен на родство; без родственик)
 Вашият пол (мъжки, женски)
 Временно (отсъствате, живеете)
 Вашата дата на раждане (ден, месец, година, на колко години сте)
 Вашето място на раждане (област, Крим, градове на Киев, Севастопол, други държави)
 Вашият етнически произход (националност, народност или етническа група)
 Ваши езикови признаци (роден език; ако вашият роден език не е украински, уточнете дали свободно владеете украински език; друг език, който владеете свободно)
 Вашето гражданство (Украйна, без гражданство, друга държава)
 Ваше семейно положение (за лица на 15 и повече години: никога не е бил (а) в брак; в регистриран брак; не е регистриран в брак; вдовец, вдовица; разведен, разведена; № съпруга в домакинството)
 Какво е вашето образование (за тези на възраст между 6 и повече години: пълно висше образование, висше образование; базово висше; начално висше; средно специално; незавършено висше, за тези лица, които завършват през 1996 г. и по-рано: пълна общо средно, средно общо; основно средно общо, прогимназиално, начално; не са с основно общо; неграмотен, неграмотна; образователна институция, която е завършена (а), колко класове (курсове), в коя година)
 Завършили ли сте професионално–техническо образование (за тези на възраст 15 и повече години: да, не)
 Тип на учебното заведение, в което учите (за тези на възраст между 6 и повече години: висше, професионално–техническо, общообразователно, други образователна институция (курсове), не се обучават; за лица на възраст под 7 години, които не посещават училище, да се посочи посещават предучилищна: да, не)
 Ваши източници на препитание (работа в предприятието, организация, институция, селско (фермерско) стопанство, работа от частни лица; работа в собствено предприятие; работа на индивидуална основа; работа в собственото си селско (фермерско) стопанство; работа в семейния бизнес без заплащане на труда; работа в дома си; доходи от собственост; пенсия; стипендия; помощ (с изключение на помощ за безработица); помощ за безработица; друг вид държавна подкрепа; зависими от други хора; други източници; брой основи източници за съществуване)
 Пълно име на институция, организация, предприятие, бизнес, когато сте заети с основна трудова дейност
 Вашата професия в основната работа (име на професията, длъжност или работа, извършена от вас)
 Местонахождение на вашата работа (в жилищна площ, на друга територия: област, Крим, град Киев, Севастопол)
 Вашата позиция в професията (за кого работите: работа за чужда сметка, като член на колективни предприятия, кооперация, работодател, самостоятелно заети лица, собствен занаят, безплатно работещи за член на семейството)
 В това населено място живеете постоянно от раждането си (да, не; ако „не“, посочете годината, от която живеете постоянно; време на заселване съвпада с периода от 5 декември 2000 г. до 12 май 2001 г.; място на предишно пребиваване: област, Крим, град Киев, Севастопол; тип на населеното място, от което сте пристигнали: градски, селски; дали сте: бежанец, депортирани)
 Можете ли да раждате деца (за жените на възраст 15 години и повече: да, не; и ако „да“, моля посочете: колко деца са се родили, колко от тях се все още живи)

Резултати

Етнически състав 
Първите 15 етнически групи по численост на населението, по региони:

Първите 15 етнически групи по дял от населението, по региони (в %):

Езици 
Численост на населението по роден език (по региони):

Източници

Външни препратки 

  Информация за преброяването на населението през 2001 г. в ukrcensus.gov.ua

Преброявания на населението в Украйна
2001 година